Geosaurinae es una subfamilia de crocodiliformes metriorrínquidos que vivieron del Jurásico Medio al Cretácico Inferior (Bajociano - Valanginiense) de Europa, Norteamérica y Suramérica. Nombrada por Richard Lydekker en 1889, contiene a los metriorrínquidos Suchodus, Purranisaurus, Neptunidraco, Torvoneustes, Dakosaurus y Geosaurus. Los últimos tres forman una tribu dentro de Geosaurinae, los Geosaurini. Geosaurinae es una de las dos  subfamilias de Metriorhynchidae, la otra es Metriorhynchinae.

Filogenia 
Geosaurinae es un taxón basado en raíces definido en 2009 como el clado más inclusivo consistente en Geosaurus giganteus, pero no de Metriorhynchus geoffroyii. Geosaurini fue nombrado por Lydekker en 1889,  y es un taxón basado en nodos definido por Andrea Cau y Federico Fanti en 2011 como el clado menos inclusivo consistente en Geosaurus giganteus, Dakosaurus maximus y Torvoneustes carpenteri. El siguiente cladograma sigue la topología de un análisis de 2011 hecho por Cau y Fanti.

Referencias